TG, Tg eller tg kan syfta på:

 TG – utbildning inom den svenska scoutrörelsen, se Treklöver-Gilwellutbildning
 TG – landskod för Togo
TG – förkortning för Täckningsgrad
 Tg – en SI-symbol för en massenhet, se Teragram
 tg – trigonometrisk funktion, se Tangens